Au-delà des apparences, téléfilm canadien ;
 Au-delà des apparences, série télévisée française ;